Cisco IOS (от  — Межсетевая операционная система) — программное обеспечение, используемое в маршрутизаторах и сетевых коммутаторах Cisco. Cisco IOS является многозадачной операционной системой, выполняющей функции сетевой организации, маршрутизации, коммутации и передачи данных.

В Cisco IOS есть специфичный интерфейс командной строки (), который был скопирован многими другими сетевыми продуктами. Интерфейс IOS предлагает набор многословных команд согласно выбранному режиму и уровню привилегий пользователя.  предоставляет возможность для изменения настроек системы и сетевых интерфейсов. Пример команды, включающей сбор информации при использовании технологии CEF:
 ip cef accounting
Всем командам приписывается определённый уровень привилегий от 0 до 15, и к ним могут обратиться только пользователи с соответствующим уровнем привилегий. Через командный интерфейс можно определить доступные команды для каждого уровня привилегий.

Версии 
Номер версии ОС Cisco IOS состоит из трех чисел и нескольких символов a.b(c.d)e, где
 a — первый выпуск.
 b — незначительные изменения.
 c — проектируемая версия для выпуска (подлежит увеличению численного номера)
 d — невыпущенная разрабатываемая версия (обычно стоит дата выхода)
 e — (спец)выпуск

Стадии развития и распространения 
 Limited Deployment (LD) — первоначальный ограниченный выпуск (продолжается примерно один год с момента поставки первому заказчику).
 General Deployment (GD) — этап общего развертывания. На этом этапе проходит окончательная проверка стабильности кода и успешной реализации в нём всех предусмотренных средств. При этом происходит непрерывная доработка IOS и подготовка к выпуску её окончательной версии.
 Early Deployment (ED) — этап, на котором происходит первоначальное развертывание, обычно совпадает с этапом общего развертывания.
 Mature Maintenance (ММ) — этап сопровождения готового продукта (только устранение обнаруженных ошибок).
 Этап вывода из эксплуатации (начинается примерно через два года после первоначального выпуска продукта). Вначале прекращается его поставка (End-Of-Sale — EOS), затем разработка (End-Of-Engineering — ЕОЕ), и обнаруженные ошибки больше не устраняются, и наконец продукт переходит на этап завершения эксплуатации (End-Of-Life — EOL).

Предоставляемая функциональность 
Начиная с программного обеспечения Cisco IOS 12.3 существует 8 основных пакетов (вариантов заказа) Cisco IOS, обеспечивающих одинаковое обозначение и компоновку функциональности на разных аппаратных платформах Cisco. В их число входят: 

• IP Base: пакет начального уровня. 

• IP Voice: добавляет к IP Base поддержку IP телефонии, VoIP, VoFR. 

• Advanced Security: добавляет к IP Base поддержку Cisco IOS Firewall, IDS, SSH, IPSec VPN, 3DES. 

• Enterprise Base: добавляет к IP Base поддержку различных маршрутизируемых протоколов и базовую поддержку сетей IBM. 

• SP Services: добавляет к IP Voice поддержку NetFlow, SSH, ATM, VoATM, MPLS. 

• Enterprise Services: добавляет к Enterprise Base функциональность Service Provider (SP) Services, а также полную поддержку сетей IBM. 

• Advanced IP Services: добавляет к SP Services функциональность Advanced Security и поддержку IPv6. 

• Advanced Enterprise Services: максимальная функциональность Cisco IOS Software.

Интересные факты 
 Apple использует торговый знак iOS (название операционной системы iPhone и iPod touch) по лицензии Cisco.

См. также 
 Dynamips — эмулятор Cisco IOS
 JUNOS — конкурирующая ОС от Juniper
 RouterOS

Примечания

Ссылки 
 Cisco Feature Navigator

Литература 
 

Проприетарные операционные системы
Программное обеспечение Cisco